Knabe steht für:

 ein männliches Kind, siehe Junge
 Knabe Verlag Weimar, Verlag in Weimar
 Wm. Knabe & Co., US-amerikanischer Klavierhersteller

Knabe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Knabe (* 1952), deutsche Regisseurin und Fernsehproduzentin
 August Knabe (1847–1940), deutscher Kirchenmusiklehrer, Komponist und Chorleiter
 Bernd Knabe (* 1943), deutscher Politikwissenschaftler
 Eva Schulze-Knabe (1907–1976), deutsche Malerin und Widerstandskämpferin
 Georg Knabe (1894–1978), deutscher Politiker (CDU)
 Gerd Knabe (1923–2016), deutscher Kabarettist
 Gerhard Knabe (* 1924), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker (SED)
 Gerhard Knabe (Maler) (1936–2005), deutscher Maler und Grafiker
 Erich Knabe (1882–1940), deutscher Geistlicher
 Herbert Knabe (1918–2009), deutscher Sozialmediziner und Sozialhygieniker
 Hubertus Knabe (* 1959), deutscher Historiker
 Joachim Knabe (1921–2005), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Karl Knabe (1888–1968), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Kerstin Knabe (* 1959), deutsche Leichtathletin
 Klaus Knabe (1939–2012), deutscher Museumsstifter 
 Lotte Knabe (1907–1991), deutsche Archivarin und Historikerin
 Michael Knabe (* 1956), deutscher Admiralarzt
 Stefan Knabe (* 1963), deutscher Segler
 Tilman Knabe (* 1970), deutscher Theaterregisseur
 Wilhelm Knabe (1923–2021), deutscher Politiker und Forstwissenschaftler
 Willy Knabe (1896–1967), deutscher Maler, Grafiker und Exlibriskünstler

Siehe auch:

 Knappe
 Knape